

Дозмера — річка у Республіці Комі, права притока Печори
 Дозмера — річка у Республіці Комі, права притока Північної Кельтми

Див. також 
 Войвож-Дозмера
 Дозмеравож